Филадельфийская фондовая биржа — американская фондовая биржа. Расположена в городе Филадельфия.

Индексы 
Основные индексы:
 Philadelphia Gold and Silver Index — объединяет акции золотодобывающих компаний.
 PHLX Semiconductor Sector — объединяет акции компаний-производителей полупроводников.

См. также 
 Список фондовых бирж
 Компании, имеющие листинг акций на Филадельфийской бирже

Ссылки 
 Официальный сайт биржи 

Филадельфия
Североамериканские фондовые биржи